Sint-Knudkerk (Bornholm)
 Dom van Odense, ook bekend als Sint-Knudkerk